Howard Baker, Jr.  amerikai, az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Tennessee, 1967–1985).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Tennessee állam szenátorai
1925-ben született személyek
2014-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Követek, nagykövetek
Amerikai jogászok
Az Amerikai Egyesült Államok követei és nagykövetei külföldön